Le se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Minh Le
 Nguyet Hai Ninh Le